Зага́йнов — русская фамилия. Известные носители:

 Загайнов, Василий Фёдорович (1903—1943) — пулемётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Загайнов, Виктор Александрович (1953—2002) — первый и единственный чемпион СССР по воздухоплаванию.
 Загайнов, Георгий Прокопьевич (1922—2000) — Герой Советского Союза.
 Загайнов, Степан Тарасович (1921—1945) — Герой Советского Союза.

Загайнова — женский вариант той же фамилии. Известные носители:
 Загайнова, Виктория Викторовна (род. 1983) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Загайнова, Елена Вадимовна (род. 1971) — российский биомедик, профессор РАН.